WL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Saint Lucia.
 Wavelength

Glej tudi 

Kratice